Donje Selo – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Šolta
 Donje Selo – wieś w Czarnogórze, w gminie Cetynia
 Donje Selo – wieś w Czarnogórze, w gminie Danilovgrad
 Donje Selo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie bośniacko-podrińskim, w mieście Goražde
 Donje Selo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w gminie Konjic
 Donje Selo – wieś Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilijaš
 Donje Selo – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novo Goražde

Zobacz też
 Gornje Selo